Corsair har flera betydelser.

 Corsair International – ett franskt flygbolag, grundat 1981
 Corsair marine – en tillverkare av trimaransegelbåtar
 F4U Corsair – ett amerikanskt jaktflygplan under andra världskriget
 Ford Consul Corsair – en personbil, tillverkad av biltillverkaren Fords brittiska dotterbolag 1963–1970
 Vought A-7 Corsair II – ett amerikanskt attackflygplan (1967-2014)
 The Corsair – en diktcykel av Lord Byron från 1814

Se även 
 Korsar – en kapare i Frankrikes flotta
 Corsaren – svensk dagstidning 1851-1852
Corsaren (Danmark) var en dansk satirtidning grundlagd 1840 av Meïr Aron Goldschmidt
 Korsaren – en norsk satirtidning grundlagd 1894